Als Jocs Olímpics de 1908 celebrats a la ciutat de Londres es realitzà una única competició de Jeu de paume, convertint-se en l'única edició en què aquest esport ha estat considerat olímpic.

En la competició, celebrada al Club de Tennis de Queen's, hi participaren 11 jugadors, tots ells en categoria masculina, 9 en representació del Regne Unit i 2 en representació dels Estats Units d'Amèrica.

Resum de medalles

Nacions participants 
Hi van prendre part 11 participants procedents de 2 nacions diferents.

  (9)
  (2)

Resultats

Medaller

Notes

Enllaços externs 
  International Olympic Committee
  www.sports-reference.com - Jeu de paume 1908 

Esports als Jocs Olímpics d'Estiu de 1908
Competicions de joc de pilota
Competicions esportives als Jocs Olímpics